Тактико́н () может обозначать одно из следующих произведений:
 Тактикон Никона Черногорца;
 Один из византийских тактиконов:
 Клиторологий Филофея;
 Тактикон Успенского;
 Тактикон Бенешевича;
 Тактикон Икономидиса.